El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España fue un departamento ministerial con competencias en economía, I+D+I industria y comercio.

Funciones 
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad era el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores y de política comercial y de apoyo a la empresa.

Titulares 

Los titulares del Ministerio de Economía y Competitividad han sido:
 Luis de Guindos Jurado (21 de diciembre de 2011–7 de marzo de 2018).
 Román Escolano (7 de marzo de 2018-1 de junio de 2018)

Estructura orgánica básica 

El Ministerio de Economía y Competitividad se estructuraba en los siguientes órganos superiores:
 La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
 La Secretaría de Estado de Comercio.
 La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
 La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con rango de Subsecretaría.
 La Subsecretaría de Economía, Industria y Competitividad.

Como órgano de apoyo inmediato al ministro existía un Gabinete.

Historia 

Correspondía al Ministerio de Economía y Competitividad el ejercicio de las competencias que, en la legislatura anterior, les estaban atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda (materia económica), al Ministerio de Ciencia e Innovación (investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación) y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (política comercial y de apoyo a la empresa).

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Enlaces externos 
 
 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Economía y Competitividad de España, Ministerio de
Ministerios de Economía de España
Ministerios de Comercio de España
Instituciones económicas de España
Sistema financiero español